Il singolare del torneo di tennis City Of Surprise Women's Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Tara Moore che ha battuto in finale Louisa Chirico 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jarmila Gajdošová (semifinali)
 Irena Pavlović (semifinali)
 Jill Craybas (secondo turno)
 Julie Coin (secondo turno)

 Irina Chromačëva (secondo turno)
 Ana Vrljić (quarti di finale)
 Madison Brengle (quarti di finale)
 Yi-Fan Xu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

City Of Surprise Women's Open 2013